Henry Larsen er navnet på flere personer:

 Henry Larsen (1928-1999) - dansk kunstner.
 Henry Larsen (roer) (1916-2002) - dansk roer.
 Henry Larsen (norsk roer) (1896-1969) - norsk roer.
 Henry Kristian Larsen (1914-1986) - dansk hockeyspiller.
 Henry Larsen (polarforsker) (1899-1964) - canadisk polarforsker.
 Henry Louis Larsen (1890-1962) - amerikansk general og guvernør på Guam.